Amândio Felipe da Costa (Huambo, 12 de novembro de 1986) é um futebolista angolano. Atua como zagueiro com equipe Primeiro de Agosto

Carreira
Iniciou sua carreira profissional em 2006, no Benfica de Luanda. Depois passaria por Portosantense, até ser contratado atual Primeiro de Agosto.

Amaro representou o elenco da Seleção Angolana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligações externas 
 
 Amaro

Futebolistas de Angola
Naturais de Huambo
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013